Probotector peut faire référence à plusieurs jeux vidéo de la série Contra, développée par l'entreprise japonaise Konami :

Probotector sorti initialement sur borne d'arcade en 1987 sous le titre Gryzor ;
Probotector sorti sur Game Boy en 1991 ;
Probotector sorti sur Mega Drive en 1994 ;
Probotector II: Return of the Evil Forces sorti initialement sur borne d'arcade en 1988 sous le titre Super Contra.